|-
| 191801 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191802 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191803 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191804 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191805 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191806 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191807 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191808 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191809 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191810 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191811 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191812 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191813 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191814 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191815 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191816 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191817 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191818 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191819 - ||  || 11 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191820 - ||  || 14 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191821 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191822 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191823 - ||  || 16 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191824 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191825 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191826 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191827 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191828 - || 2004 VF || 2 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191829 - || 2004 VR || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191830 - ||  || 2 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191831 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191832 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191833 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191834 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191835 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191836 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191837 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191838 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191839 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Needville || Needville
|-
| 191840 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191841 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191842 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Needville || Needville
|-
| 191843 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191844 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191845 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191846 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191847 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191848 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191849 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191850 - ||  || 7 noiembrie 2004 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 191851 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191852 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191853 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191854 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191855 - ||  || 6 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191856 - ||  || 11 noiembrie 2004 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 191857 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 191858 - ||  || 18 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 191859 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191860 - ||  || 18 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191861 - ||  || 2 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191862 - ||  || 3 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191863 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191864 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191865 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191866 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191867 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191868 - ||  || 14 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191869 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191870 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191871 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191872 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191873 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191874 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191875 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191876 - ||  || 11 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191877 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191878 - ||  || 14 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191879 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191880 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191881 - ||  || 2 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191882 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191883 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191884 - ||  || 13 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191885 - ||  || 14 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191886 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191887 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191888 - ||  || 2 decembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191889 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 191890 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 191891 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191892 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191893 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191894 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191895 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191896 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 191897 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 191898 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191899 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kleť || Kleť
|-
| 191900 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-